Marbäck (Halland), een plaats in de Zweedse landschap Halland
Marbäck (Västergötland), een plaats in de Zweedse landschap Västergötland